{{Высотное сооружение
 |building_name     = MahaNakhonМахаНакхон
 |image             = Bangkok - King Power Mahanakhon คิง เพาเวอร์ มหานคร 2021 May.jpg
  |lat_dir =N |lat_deg =13 |lat_min =43 |lat_sec =27
  |lon_dir =E |lon_deg =100 |lon_min =31 |lon_sec =42
  |region     = 
  |CoordScale = 
 |location          = , Центральный Таиланд, Бангкок, 
 |built             = 2011—2016
 |status            = построено
 |use               = многофункциональное
 |antenna_spire     = 
 |roof              = 314 м
 |масса             = 
 |top_floor         = 310 м
 |floor_count       = 77 + 1 подземный
 |floor_area        = ок. 150 000 м²
 |elevator_count    = 22
 |architect         = 
 |owner             = 
 |developer         =  |emporis_id        = mahanakhon-bangkok-thailand
 |skyscraperpage_id = 83832
 |Позиционная карта = Таиланд
 |Позиционная карта2= Таиланд Бангкок
 }}
МахаНакхон (, ) — многофункциональный небоскрёб, расположенный по адресу: 114 Naradhiwas Rajanagarindra Road (район , Бангкок, Таиланд). Здание высотой 314 метров является вторым по высоте в Таиланде и 63-м по высоте в Азии.

 Описание 
Здание имеет очень необычный внешний вид, как будто из него по спирали вырезали множество пикселей (точнее, вокселей). При ближайшем рассмотрении выясняется, что в этих «отсутствующих вокселях» расположены балконы и террасы. Архитектурное бюро Шеерена говорит об этом так: «…тщательно вырезанные, чтобы представить трёхмерную ленту архитектурных пикселей, которые извиваются вверх до полной высоты башни, чтобы показать внутреннюю жизнь здания». В конструкции использован светопрозрачный фасад. В небоскрёбе есть гостиница The Edition Boutique Hotel на 159 номеров, 209 жилых квартир Ritz-Carlton<ref>MahaNakhon Map  на сайте rcr-bangkok.com</ref>, торговые точки (в том числе ) общей площадью 10 000 м², ресторан L’Atelier de Joël Robuchon. Стоимость квартир в этом доме колеблется от 1,1 до 17 миллионов долларов — это один из самых дорогих кондоминиумов Бангкока; самая дорогая квартира небоскрёба (и всего Таиланда) имеет два этажа, площадь 1500 м², и в феврале 2013 года продавалась за 480 миллионов батов. На крыше небоскрёба находятся бар и обзорная площадка. Рядом с небоскрёбом выстроен спутник — 7-этажный «Куб». Несмотря на очень юный возраст, небоскрёб уже имеет несколько престижных архитектурных наград.

Стоимость строительства составила, по разным данным, 515—640 миллионов долларов, в том числе 235 миллионов в проект инвестировала американская фирма Apollo Global Management, а 70 миллионов — американская Goldman Sachs.
Основные характеристики
 Строительство: 20 июня 2011 — август 2016 (по другим данным — май 2016)
 Высота: 314 м (по другим данным — 313 м)
 Длина × Ширина: 39 × 39 м
 Этажей: 77 + 1 подземный
 Лифтов: 22 (макс. скорость 8 м/сек.)
 Застройщик и владелец: 
 Стоимость строительства: 18 млрд батов (515 млн долларов); по другим данным — 21 млрд батов (620 млн долларов); по другим данным — 22 млрд батов

История 
Решение о строительстве самого высокого небоскрёба страны было публично озвучено 23 июля 2009 года. Собственно строительство началось 20 июня 2011 года. К октябрю 2013 года было построено 4 этажа, к сентябрю 2014 — 45, к декабрю 2014 — 60. В апреле 2015 года здание достигло своей максимальной расчётной высоты, и в августе (или в мае) 2016 года строительство было завершено. В сентябре 2016 года в небоскрёб въехали первые жильцы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт небоскрёба 
 Небоскрёб  на ''Facebook

Небоскрёбы высотой от 300 до 349 метров
Небоскрёбы Бангкока
Здания и сооружения, заложенные в 2011 году
Небоскрёбы, построенные в 2016 году
Банграк